Sauveterre pode referir-se a:

 Sauveterre (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Sauveterre (Gard)
 Sauveterre (Gers)
 Sauveterre (Tarn)
 Sauveterre (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos